Arondismentul Neufchâteau (în ) este un arondisment din departamentul Vosges, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Bulgnéville
 Cantonul Châtenois
 Cantonul Coussey
 Cantonul Lamarche
 Cantonul Mirecourt
 Cantonul Neufchâteau
 Cantonul Vittel

Comune 

Neufchâteau